

Содержание 
В этой суре говорится, что человек несёт убытки в своих делах, кроме верующих, которые совершают благочестивые деяния, побуждая друг друга придерживаться истины, то есть всего доброго, побуждая друг друга к терпению, выполняя то, что им велено, и удерживаясь от запретного..

Ссылки 
 Сура 103. Аль-Аср // Йусуф Али «The Holy Qur’an» (Священный Коран: Текст, перевод и комментарии), 1938 г.